Mutiny steht für:

 Mutiny, Originaltitel von Meuterei auf dem Piratenschiff, US-amerikanischer Abenteuerfilm von Edward Dmytryk (1952)

Siehe auch:
 Meuterei auf der Bounty (englisch Mutiny on the Bounty), Werke über die Meuterei auf der HMS Bounty
 Mutiny on the Bounty (Band), luxemburgische Rockband